SEP eller Sep kan syfta på:

 SEP – en filosofisk online-encyklopedi, se Stanford Encyclopedia of Philosophy
SEP (fordon) – en familj av bepansrade terrängfordon
SEP (sjukvård) – studerar känselinflödet från valda perifera nerver till hjärnan
 Sep (artist) – en svensk artist